Лисовенко — украинская фамилия.

 Известные носители
 Лисовенко, Алексей Анатольевич (род. 1979) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы VII созыва.
 Лисовенко, Василий Трофимович (род. 1948) — советский партийный деятель, депутат Верховной Рады Украины I созыва.
 Лисовенко, Леонид Александрович (1939—2017) — советский и российский учёный биолог, японист, автор словарей.
 Лисовенко, Пётр Лаврентьевич (1917—1975) — Герой Социалистического Труда.

Схожее по звучанию 

 Лисавенко, Михаил Афанасьевич (1897—1967) — советский учёный-садовод, селекционер.